Обуховская улица

 Обуховская улица — улица в Киеве
 Обуховская улица — одно из прежних названий Московского проспекта в Петербурге